Șaroș, din magh. Sár [a se pronunța "șar"] = "noroi", "sáros" = "noroios", "înglodat", se poate referi la:

Șaroș pe Târnave, comună în județul Sibiu,
Râul Șaroș, afluent al Mureșului,
Șoarș, alternativ Șaroșa, comună în județul Brașov,, reședința comunei cu același nume
Comitatul Șaroș, unitate administrativă în Regatul Ungariei până în 1918,
Râul Șar, afluent al Cormoșului
Râul Șar, afluent al Mureșului.

Vezi și 
Șar
Șard

 Saros (dezambiguizare)